Esport: Saint George Sport Association, club etíop de futbol de la ciutat d'Addis Abeba
 Toponímia:
 Saint-Georges-sur-Meuse, municipi belga de la província de Lieja a la regió valona
 Saint-George (Vaud), municipi del cantó suís del Vaud al districte de Nyon
 Saint George's, capital de Grenada
 Saint George's (Bermudes), assentament a les illes Bermudes
 França:
 Saint-Georges (Cantal), és un municipi francès, al departament del Cantal
 Saint-Georges (Gers), municipi francès al departament del Gers
 Saint-Georges-de-l'Oyapock, municipi francès a la regió d'ultramar de la Guaiana Francesa
 Saint-Georges-de-Chesné, municipi francès a la regió de Bretanya
 Saint-Georges-d'Orques, municipi francès departament de l'Erau
 Saint-Georges-de-Lévéjac, municipi del departament francès de la Losera
 Saint-Georges-de-Reintembault, municipi francès a la regió de Bretanya
 Saint-Georges-de-Gréhaigne, municipi francès a la regió de Bretanya
 Saint-Georges-la-Pouge, localitat i comuna de França a la regió de Llemosí, al districte de Guéret
 Saint-Georges-Nigremont, comuna de França a la regió de Llemosí al districte d'Aubusson
 Saint-Georges-sur-Cher, municipi de la regió del Centre departament del Loir i Cher
 Saint-Georges-sur-l'Aa, municipi francès a la regió de Nord–Pas-de-Calais
 Bussière-Saint-Georges, localitat i comuna de França a la regió de Llemosí, al districte de Guéret
 Bord-Saint-Georges, localitat i comuna de França a la regió de Llemosí, al Districte de guéret
 Cantó de Saint-Georges-de-l'Oyapock, divisió administrativa a la regió d'ultramar de la Guaiana francesa
 Roziers-Saint-Georges, municipi francès del departament de l'Alta Viena a la regió de Llemotges
 Villeneuve-Saint-Georges, municipi francès al departament de la Val-de-Marne, regió de l'Illa de França
 Estats Units: 
 Saint George (Alaska) 
 St. George (Carolina del Sud)
 St. George (Kansas)
 Saint George (Maine) 
 St. George (Missouri)
 St. George (Utah)
 St. George (Vermont)
 Miscel·lània:
 Rhêmes-Saint-Georges, municipi italià situat a la regió de Vall d'Aosta
 Théâtre Saint-Georges, teatre ubicat al carrer Saint-Georges de París